Franciaország
Saint-Cirgues, település Haute-Loire megyében
Saint-Cirgues, település Lot megyében